

Cinema 
 Tempi moderni, film statunitense del 1936 di Charlie Chaplin.
 Tempi moderni (Schöne Aussicht), film tedesco del 2007 di Erwin Keusch.

Musica 
 Tempi moderni, album discografico degli Statuto pubblicato nel 1997.

Televisione 
 Tempi moderni, programma televisivo italiano di Italia 1 trasmesso dal 1998 al 2010, condotto da Daria Bignardi.

Editoria
 "Tempi moderni" è stata una rivista fondata da Fabrizio Onofri.